Arp 33 oder APG 33 ist ein heute nicht mehr zuverlässig identifizierbarer Eintrag im astronomischen Katalog Atlas of Peculiar Galaxies des Astronomen Halton Arp. 

Sofern bei den Koordinaten kein Schreibfehler vorliegt, könnte damit die 319 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernte Balkenspiralgalaxie UGC 8613 im Sternbild Jungfrau gemeint sein.

Literatur 
 Halton Arp: Atlas of Peculiar Galaxies. California Institute of Technology, Pasadena 1966, .
 Jeff Kanipe und Dennis Webb: The Arp Atlas of Peculiar Galaxies – A Chronicle and Observer’s Guide, Richmond 2006, ISBN 978-0-943396-76-7.

Atlas of Peculiar Galaxies